Уорнер () — английская фамилия. Известные носители:

 Уорнер, Амелия (род. 1982) — английская актриса.
 Уорнер, Анна Бартлетт (1827—1915) — американская писательница и поэтесса.
 Уорнер, Бонни (род. 1962) — американская саночница.
 Уорнер, Брайан Хью — настоящее имя Мэрилина Мэнсона.
 Уорнер, Гарри Уолдо (1874—1945) — британский альтист и композитор, отец Кена Уорнера.
 Уорнер, Генри Байрон (1875—1958) — британский актёр.
 Уорнер, Дамиан (род. 1989) — канадский легкоатлет, который специализируется в многоборье.
 Уорнер, Джастин (род. 1987) — канадский легкоатлет, бегун на короткие дистанции.
 
 Уорнер, Джимми (1865—1943) — английский футболист, вратарь.
 Уорнер, Джон Адамс (1886—1963) — американский музыкант и полицейский.
 Уорнер, Джон Уильям (1927—2021) — американский политик.
 Уорнер, Джули (род. 1965) — американская актриса, кинорежиссёр и кинопродюсер.
 Уорнер, Дэвид (1941—2022) — английский актёр.
 Уорнер, Дэниел Бэшиел (1815—1880) — президент Либерии с 1864 по 1868 год.
 Уорнер, Йоунас (род. 2002) — фарерский футболист.
 Уорнер, Кейт (род. 1948) — австралийский юрист и политик, 28-й губернатор Тасмании.
 Уорнер, Кен (1902—1988) — британский скрипач и композитор, сын Гарри Уолдо Уорнера.
 Уорнер, Кимберли Сью (более известна как Банни Блью; род. 1964) — американская порноактриса.
 Уорнер, Коллен (род. 1988) — американский футболист.
 Уорнер, Кэндис (в девичестве Фэ́лзон; род. 1985) — австралийская фотомодель и «железная женщина».
 Уорнер, Кэрол Энн (род. 1945) — британская фигуристка-одиночница.
 Уорнер, Малькольм-Джамал (род. 1970) — американский актёр.
 Уорнер, Марк (род. 1954) — американский политический деятель.
 Уорнер, Огастин (1642—1681) — спикер палаты бюргеров колониальной Виргинии. Прадед Джорджа Вашингтона.
 Уорнер, Сьюзен Богерт (1819—1885) — американская детская писательница и романист более известная под псевдонимом «Elisabeth Wetherell».
 Уорнер, Тони (род. 1974) — английский и тринидадский футболист, вратарь.
 Уорнер, Чарльз Дадли (1829—1900) — американский писатель.
 Уорнер, Эд (1929—2002) — американский баскетболист.
 Уорнер, Энн (род. 1954) — американская гребчиха.

Вымышленные персонажи 
 Стейси Уорнер — персонаж сериала «Доктор Хаус».

Другое 
 Уорнер — крупный ударный кратер в центральной части Моря Смита на видимой стороне Луны.

См. также 
 Премия Хелены Уорнер — награда Американского астрономического общества.
 Уорнер-Робинс — город в США, в штате Джорджия, в округе Хьюстон.
 Warner Bros. Discovery